Die Liste der Gipfel des Prokletije enthält eine Auswahl hoher, bekannter und prominenter Berge und Gipfel des Prokletije in Albanien, Kosovo und Montenegro.

Von den Nebengipfeln und Vorgipfeln konnten nur die wichtigsten aufgenommen werden. Diverse Gipfel – auch solche mit Höhen von mehr als 2500 Metern – fanden keinen Eingang in die Liste, weil in den Karten kein Namen verzeichnet oder kein Namen zuordenbar sind. Pro Gipfel wurde nur eine Bezeichnung angegeben, auch wenn die Namen in den verschiedenen Sprachen deutlich voneinander abweichen. Oft sind auch in der gleichen Sprache verschiedene Schreibweisen in Verwendung. In vielen Fällen liegen auch sehr unterschiedliche Angaben zur Höhe vor, deren Ursache nicht nur in den verschiedenen Höhenreferenzsystemen liegt.

Anmerkungen

Weblinks

Einzelnachweise 

Prokletije
!
!
!